Евге́ний Само́йлович Терно́вский (род. 2 августа 1941, Раменское, Московская область) — русский писатель третьей эмиграции, переводчик и литературовед.

Биография 
Родился в семье инженера. В 16 лет ушёл из дома и начал жить самостоятельно. Заочно учился в Московском институте иностранных языков (1960—1961), откуда был исключён за религиозные убеждения. Работал грузчиком, санитаром.

Как писатель дебютировал переводами поэзии с романских языков. С 1973 сотрудничал с эмигрантскими изданиями — такими, как журналы «Грани» и «Континент», а также газета «Русская мысль».

В 1974 году эмигрировал. Учился и преподавал в Кёльнском университете. Затем переехал во Францию, где стал доцентом славистской кафедры Лилльского университета. В 1985 году получил степень доктора философии.

На рубеже 1970-х и 1980-х годов поселился в Париже. Там же в 1981 году выступил одним из редакторов и издателей «Русского альманаха».

Автор ряда романов, три из которых написаны на французском языке, а также исследования «Pouchkine et la tribu Gontcharoff» («Пушкин и род Гончаровых»), основанного на уникальных материалах из французского архива семьи Геккернов.

Публиковал прозу в журнале «Звезда».

Сочинения

Книги 

 «Странная история» (1973, вышел во Франкфурте-на-Майне в 1977);
 «Приёмное отделение» (Франкфурт-на-Майне, 1979);
 «Портрет в сумерках» (Париж, 1990);
 «Кудесник» (Париж, 1990);
 «Двойник Дмитрия ван дер Д.» (Париж, 1999).

Статьи 
 Живой язык проснувшейся природы // «Вопросы литературы», 1967, № 7
 (под псевдонимом Н. Антонов):
 Годы Безвременщины Frankfurt/M., № 89-90, 1973
 Крест и камень. О романе В. Максимова «Карантин» // «Грани», № 92-93, 1973
 Соименник и имярек. // «Грани», № 100, 1976
 Тень над Россией // «Русская мысль», 1976, 23.9

Ссылки 
 «Журнальный зал»: «Этос московской интеллигенции 1960-х. Из разговоров Андрея Лебедева с Евгением Терновским»
 Евгений Терновский. Рецензия на роман-трилогию Дмитрия Бобышева "Человекотекст". "Новый Журнал, №279, 2015

Русские писатели по алфавиту
Литературоведы Франции
Русские писатели третьей волны эмиграции
Русские эмигранты третьей волны во Франции
Русские писатели XX века